Сезон 2017/18 — 103-й сезон для «Челси» в чемпионате Англии, 26-й в Премьер-лиге, а также 112-й год со дня основания футбольного клуба. Пропустив один сезон «Челси» возвращается в Лигу чемпионов УЕФА, а также как чемпион страны сыграет в Суперкубке Англии.

Форма 
Производителем формы для клуба c этого сезона является компания Nike, контракт с Adidas был досрочно расторгнут. Главным спонсором клуба, логотип которого изображён на футболке, является компания Yokohama Rubber Company. Домашний и выездной комплект формы были представлены 1 июля. При разработке дизайна домашней формы за основу был взят принцип минимализма, что делает форму, с одной стороны, современной, а с другой — напоминает о наследии и истории клуба. Выездная форма выполнена в белом цвете с серебристой нитью, что отражает богатую коллекцию трофеев клуба.

Составы команд

Основной состав 

Источник: Профиль первой команды

Молодежный состав 

Источник: Профиль команды U-23s

Команда до 18 

Источник: Профиль команды U-18s

Трансферы 
Сумма трансфера приводится в фунтах стерлингов.

Пришли в клуб

Лето 

Общие расходы:  £ 127 000 000

Зима

Ушли из клуба

Лето 

Общие доходы:  £ 110 300 000

Зима

Ушли в аренду

Лето

Зима

Статистика

Игры и голы 

|-
|colspan="14"|Игрок покинул команду или ушёл в аренду

|-
1 матч Суперкубка Англии в этой таблице не учтен.
|}

Бомбардиры 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Голы в предсезонных матчах не учитываются.

Голевые передачи 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Гол + Пас 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Автоголы в этой таблице не учитываются.

«Сухие» матчи 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Дисциплинарные показатели 
В статистику включены только официальные матчи.

Общая статистика 
В данной таблице не учитываются результаты товарищеских матчей.

Клуб 
 По данным официального сайта.

Тренерский штаб

Другая информация

Соревнования

Общее

Предсезонные и товарищеские матчи

Международный кубок чемпионов

Суперкубок Англии

Премьер-лига 

Премьер-лига сезона 2017/18 — 26-й сезон «Челси» в Премьер-лиге, который начался 11 августа 2017 года и завершится 13 мая 2018 года.

Турнирная таблица

Статистика выступлений 

Источник: Barclays Premier League

Результаты по турам

Матчи

Лига чемпионов УЕФА

Группа C 
 См. также: Групповой этап Лиги чемпионов УЕФА 2017/18

Стадия плей-офф 
 См. также: Плей-офф Лиги чемпионов УЕФА 2017/18

1/8 финала

Кубок Футбольной лиги

Кубок Футбольной ассоциации

Индивидуальные достижения

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Официальный сайт

2017/2018
Челси